Kirkeskib har flere betydninger:
 Kirkeskib (bygningsdel)
 Kirkeskib (skibsmodel) – en skibsmodel anbragt i en kirke.